

Населені пункти 

 Бориспіль — місто обласного підпорядкування, розташоване за 35 км на південний схід від Києва.

Транспортні об'єкти 

 Бориспіль — пасажирський аеропорт у місті Бориспіль.
 Бориспіль — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Бориспіль.
 Бориспіль-Аеропорт — залізнична станція аеропорту «Бориспіль»

Інше 

 Бориспіль — телеканал у місті Бориспіль.